Токайский район () — район медье Боршод-Абауй-Земплен, Венгрия. В состав район входит 11 населённых пунктов, в которых проживает 14 222 жителя. Администрация района располагается в городе Токай. Это самый маленький район медье по площади и численности.

Населённые пункты 

Районы Боршода-Абауя-Земплена